Csehország
 Záblatí, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Záblatí, település a Prachaticei járásban
 Záblatí, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Záblatí, Bohumín településrésze a Karvinái járásban